Great signifie « grand » en anglais.

Ce mot peut désigner :
 Great, une entreprise japonaise de jeux vidéo.
 , un court-métrage d'animation de  sorti en 1975.